SimCity:

 SimCity — компьютерная игра, выпущенная компанией Maxis и положившая начало жанру градостроительных симуляторов.
 SimCity — компьютерная игра в жанре «градостроительный симулятор».
 SimCity 2000 — развитие градостроительного симулятора SimCity от Maxis.
 SimCity 3000 — градостроительный симулятор, компьютерная игра и третья игра в серии SimCity.
 SimCity 4 — градостроительный симулятор разработанный Maxis.
 SimCity 4: Rush Hour — компьютерная игра из серии SimCity, дополнение к SimCity 4.
 SimCity 64 — градостроительный симулятор, разработанный HAL Laboratory и изданный Nintendo для Nintendo 64 DD.

См. также